Фамилија Гарсија Монтоја има више значења:

 Фамилија Гарсија Монтоја, Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија Монтоја, Сомбререте Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику